

Industrie alimentaire 

Dans l'industrie alimentaire, la  barbotine est une boisson désaltérante contenant beaucoup d'eau sous forme de glace, du sodium, des colorants et des saveurs, ainsi que du sucre. Elle contient la même quantité de calories et de sucre qu'une boisson gazeuse.

Céramique 

En céramique, la barbotine est une pâte fluide utilisée :
 pour le collage entre elles des parties d'une céramique avant cuisson (anses, becs...)
 pour les pièces coulées dans un moule.
 La barbotine colorée est une pâte délayée et teintée aux oxydes, mise au point au milieu du  par la Manufacture de Sèvres pour décorer la porcelaine.Très répandue après avoir été adaptée à la faïence par Ernest Chaplet, cette technique permet  des décors très élaborés et connaît un grand succès dans le dernier quart du .
 Par analogie, on appelle barbotines les céramiques à décors naturalistes en relief.

Construction 

En maçonnerie, la barbotine est soit le mélange d'un liant (ciment ou chaux ou argile) et d'eau sans agrégat, soit un enduit de ciment délayé servant à parfaire l’assemblage entre deux coulées de béton ou entre deux couches d’enduits, à assurer le collage de carrelage, ou à parfaire les joints.

Sculpture 

En staff, la barbotine est une substance liquide composée de savon et d'huile en pourcentage appliquée comme démoulant sur un négatif en plâtre armé.

Littérature 

 En littérature pour enfants, Barbotine est un des personnages de la série Barbapapa.
 Barbotine est une série de bandes dessinées créée en 1967 par Vittorio Léonardo dans le  du journal Spirou.

Botanique 

 Barbotine est un autre nom de la tanaisie, plante herbacée de la famille des Composées.